Ребус:

 Ребус — загадка, в которой разгадываемые слова даны в виде рисунков в сочетании с буквами и некоторыми другими знаками.
 Числовой ребус – задание на восстановление записей вычислений.
 Ребус (журнал) (1881—1918) — петербургский журнал загадок, орган спиритизма и медиумизма.
 «Ребус Галла» — книга Вадима Панова из цикла «Тайный город».